Рюффек — кантон во Франции, департамент Шаранта
 Рюффек — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Рюффек — коммуна во Франции, департамент Эндр